Faselius ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Adolph Faselius (Johann Adolph Leopold Faselius; 1762–1811), Stadtkirchner
 Johann Christian Wilhelm Faselius († 1833), Jurist und Stadtschreiber in Jena
 Johann Friedrich Faselius (1721–1767), deutscher Mediziner